It Is Time for a Love Revolution — восьмой студийный альбом американского певца, поэта и музыканта Ленни Кравица, вышедший 5 февраля 2008 года на лейбле Virgin Records.

Диск включает в себя четырнадцать треков. Журнал Rolling Stone оценил альбом в три звезды из пяти. Альбом дебютировал на 4 месте в хит-параде Billboard 200, в первую неделю было продано 73 000 копий, он стал самым популярным альбомом Ленни Кравица после 2000 года. На сегодняшний день продано приблизительно 1,1 миллиона копий во всём мире.

Список композиций 
 «Love Revolution» (Lenny Kravitz, Craig Ross) — 3:14
 «Bring It On» (Kravitz) — 3:35
 «Good Morning» (Kravitz, Tony LeMans) — 4:17
 «Love Love Love» (Kravitz, Ross) — 3:21
 «If You Want It» (Kravitz, Ross) — 5:08
 «I’ll Be Waiting» (Kravitz, Ross) — 4:19
 «Will You Marry Me» (Kravitz, Ross) — 3:44
 «I Love the Rain» (Kravitz) — 4:44
 «A Long and Sad Goodbye» (Kravitz, Ross) — 5:58
 «Dancin' Til Dawn» (Kravitz, Ross) — 5:09
 «This Moment Is All There Is» (Kravitz) — 5:07
 «A New Door» (Kravitz) — 4:39
 «Back in Vietnam» (Kravitz) — 3:45
 «I Want to Go Home» (Kravitz) — 5:06

Бонусное издание в DVD 
 «It Is Time For A Love Revolution Intro» (Interview)
 «Let Love Rule» (5.1 Surround Video)
 «Mr. Cab Driver»
 «I’ll Be Waiting» (Interview)
 «It Ain't Over 'Til It's Over»
 «Are You Gonna Go My Way»
 «If You Want It» (Interview)
 «Rock and Roll Is Dead» (5.1 Surround Video)
 «A Long And Sad Goodbye» (Interview)
 «Fly Away»
 «Lady»
 «Love Revolution» (Interview)
 «Where Are We Runnin'?»

Ссылки 
 It Is Time For A Love Revolution на discogs.com

Альбомы Ленни Кравица
Альбомы Virgin Records